Moonville (Indiana)
 Moonville (Ohio)